De Codex Vindobonensis B 11093, een Gotische codex
 De Codex Vindobonensis Mexicanus, en precolumbiaanse codex